«Я свобо́ден, я ниче́й» — российский художественный фильм 1994 года режиссёра Валерия Пендраковского.

Сюжет 
Герой фильма Чесноков не может сделать выбор между женой Риммой и молоденькой любовницей Машенькой.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Валерий Пендраковский
 Автор сценария: Наталия Рязанцева
 Монтаж: Наталья Добрунова
 Оператор: Сергей Некрасов
 Композитор: Андрей Эшпай
 Художник: Михаил Карташов

Технические данные

Признание 
Премия «Ника»-1995
 Номинация: Лучшая сценарная работа (Наталия Рязанцева)
 Номинация: Лучшая женская роль (Нина Русланова).

«Кинотавр»-1995
 Гран-при Большого конкурса (Номинация)

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы России
Фильмы студии «Мосфильм»
Кинокомедии России
Кинокомедии 1994 года
Фильмы России 1994 года
Фильмы на русском языке